Il torneo di pugilato dei pesi mosca ai XVII Giochi panamericani si è svolto a Toronto dal 19 al 25 luglio 2015 e vi hanno preso parte 10 pugili di 10 differenti nazioni. Il limite di peso della categoria è di 52 chilogrammi e il campione uscente, vincitore a Guadalajara nel 2011, era il messicano Robeisy Ramírez.

Risultati

Collegamenti esterni
Risultati 52kg Toronto2015.org

Pugilato ai XVII Giochi panamericani